Bezengi může být:

 Stěna Bezengi, Bezengská stěna – nejvyšší část masívu hlavního kavkazského hřebene
 Bezengi – horská oblast v Rusku, Kabardsko-balkarské republice
 Ledovec Bezengi – ledovec pod severním svahem Bezengské stěny
 Bezengi – alpinistická základna na severním úpatí Bezengské stěny
 Bezengi – obec v Čerekském okrese